

Четуква — місто, штат Канзас
 Четуква — місто, штат Нью-Йорк
 Четуква — переписна місцевість, штат Нью-Йорк